Ананиашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Ананиашвили, Нина Гедевановна (род. 1963) — советская грузинская балерина, народная артистка Грузинской ССР (1989), народная артистка России (1995).
 Ананиашвили, Элизбар Георгиевич (1912—2000) — поэт, переводчик, редактор.